Юбилейное — многозначный термин:

Топоним

Казахстан 
 Юбилейное — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Юбилейное — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области, ликвидировано в 2011 году.
 Юбилейное — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Юбилейное — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Юбилейное — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области, ликвидировано в 2005 году.
 Юбилейное — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Юбилейное — прежнее название села Кольсай в Талгарском районе Алматинской области.
 Юбилейное — прежнее название села Кокбастау в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Юбилейное — до 2018 г. название села Динмухамеда Кунаева в Рыскуловском районе Жамбылской области.
 Юбилейное — прежнее название села Милысай в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Юбилейное — прежнее название села Оркен в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Юбилейное — прежнее название села Жаушикум в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Юбилейное — село в Мазановском районе Амурской области.
 Юбилейное — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Юбилейное — село в Борзинском районе Забайкальского края.
 Юбилейное — село в Наурском районе Чеченской республики.

Украина 
 Юбилейное — посёлок городского типа в Луганском городском совете Луганской области.
 Юбилейное — посёлок в Алёшковском районе Херсонской области.
 Юбилейное — прежнее название посёлка городского типа Слобожанское в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Юбилейное — прежнее название посёлка Зоряное в Токмакском районе Запорожской области.

Другое 
 Юбилейное (печенье).
 Юбилейное (озеро) — искусственное озеро на востоке Московской области.

См. также